Bina jezik može označavati:
Bina (kainji jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Nigerije.
Bina (austronezijski jezik), austronezijski jezik iz Papue Nove Gvineje